Fil eller fil. kan syfta på:

 Fil (data) – en samling data (information) som är lagrad under ett filnamn i ett filsystem
 Fil (verktyg) – ett verktyg av härdat stål med räfflad yta
 Filbunke – en frukosträtt med puddingliknande konsistens som i Finland och i vissa dialekter kallas fil
 Filmjölk – samlingsnamnet för ett flertal sorter av trögflytande kulturmjölk, främst i Sverige
 Körfält – uppdelningen av en väg
 "Filosofie" – sådant som berör den filosofiska fakulteten eller dess arvtagare
 Filipperbrevet – en av böckerna i Nya testamentet